

Близнаці () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Близнаці () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Хитрино.